Quattro amiche e un paio di jeans, serie di romanzi di Ann Brashares.
Quattro amiche e un paio di jeans, romanzo di Ann Brashares.
4 amiche e un paio di jeans, film del 2005 tratto dall'omonimo romanzo.
4 amiche e un paio di jeans 2, film del 2008